La Coppa CONI 1927 fu la prima edizione del torneo calcistico a cui prendevano parte le squadre di Divisione Nazionale italiana non qualificate al girone finale.
Le 14 squadre partecipanti venivano suddivise in due gironi da sette e le vincenti si qualificavano alla finale (la  tuttavia rinunciò).
Il torneo fu vinto dall' che sconfisse in finale i rivali del .

Girone A

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso alla finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Livorno e l'Andrea Doria hanno scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Risultati

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
La Sampierdarenese ha scontato 4 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
Il Verona ha scontato 2 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
Il Padova ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Risultati

Calendario

Finale

Note

Bibliografia 
 Quotidiano La Stampa di Torino - Archivio online.

Voci correlate 
 Divisione Nazionale 1926-1927
 Coppa Italia 1926-1927

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1927
Competizioni calcistiche italiane scomparse